Pieter Mulier kan syfta på:

* Pieter Mulier den äldre (omkring 1615–1659), nederländsk konstnär
 Pieter Mulier den yngre (omkring 1637–1701), nederländsk konstnär